Diedhiou oder Diédhiou ist der Familienname folgender Personen:

 Amath Ndiaye Diedhiou (* 1996), senegalesischer Fußballspieler, siehe Amath Ndiaye
 Arona Diedhiou (* 1969), senegalesischer Klimawissenschaftler
 Bineta Diedhiou (* 1986), senegalesische Taekwondoin
 Famara Diédhiou (* 1992), französischer Fußballspieler
 Hortense Diédhiou (* 1983), senegalesische Judoka
 Malang Diedhiou (* 1973), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Marie Nicole Diédhiou (* 1979), senegalesische Ringerin

siehe auch:
 Diadhiou